Der Kanton Branne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Aquitanien.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen "Distrikts Libourne" gegründet.

Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Libourne neu zugeschnitten.

Zum März 2015 wurden die Kantone neugegliedert. Mit dieser Neugliederung wurde der Kanton Branne aufgelöst.

Siehe auch Geschichte Gironde und Geschichte Arrondissement Libourne.

Gemeinden 

Branne
Gegründet 1790
Aufgelöst 2015